Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 2 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Philadelphie

Lien externe

Navigation 

dames 1970
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1970
Sport en février 1970